Neslihan Yiğit (Bursa, 26 de febrero de 1994) es una deportista turca que compite en bádminton, en las modalidades individual y dobles.

Ganó una medalla de bronce en los Juegos Europeos de Bakú 2015, y dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Bádminton, en los años 2021 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Jugadores de bádminton de Turquía
Jugadores de bádminton en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Jugadores de bádminton en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020